Pseudojanira är ett släkte av kräftdjur. Pseudojanira ingår i familjen Pseudojaniridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Pseudojanira